Cylindrarcturus är ett släkte av kräftdjur. Cylindrarcturus ingår i familjen Antarcturidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Gråsuggor och tånglöss
Cylindrarcturus